Aitana steht für:

 Aitana (Sängerin) (Aitana Ocaña Morales; * 1999), spanische Sängerin
 Aitana (Berg, Osttimor), Berg in der Gemeinde Viqueque, Osttimor
 Aitana (Berg, Spanien), Berg in der Provinz Alicante, Spanien

Siehe auch:
 Aitana FC, Fußballverein in der Gemeinde Dili, Osttimor